Olga Władimirowna Roczewa z d. Moskalenko (ros. О́льга Влади́мировна Ро́чева z d. Москаленко, ur. 4 lipca 1978 w Krasnojarsku) – rosyjska biegaczka narciarska, uczestniczka igrzysk olimpijskich w Turynie oraz igrzysk w Vancouver.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: 61.
 sezon 2000/2001: 33.
 sezon 2001/2002: 63.
 sezon 2002/2003: 75.
 sezon 2004/2005: 93.
 sezon 2005/2006: 19.
 sezon 2007/2008: 12.
 sezon 2008/2009: 37.
 sezon 2009/2010: 30.
 sezon 2011/2012: 52.
 sezon 2012/2013: 75.
 sezon 2016/2017: niesklasyfikowana

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

FIS Worldloppet Cup (FIS Marathon Cup)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2013/2014: 5.
 sezon 2014/2015: -
 sezon 2016: 13.
 sezon 2017: 7.
 sezon 2018: 12.

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u

Przypisy 

Ludzie urodzeni w Krasnojarsku
Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1978